I Am (Earth, Wind & Fire), een muziekalbum
 I Am ((G)I-dle), het debuutalbum van (G)I-dle uit 2018
 I Am (nummer), een rocknummer van Hilary Duff
 I Am, The Documentary, een documentaire van Tom Shadyac
 I Am..., een album van Nas